Ла Плазуела има више значења:

 Ла Плазуела (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Плазуела (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Плазуела (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Плазуела, Ел Рајо (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Плазуела (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Плазуела (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Плазуела (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Плазуела (Сантијаго Тлазојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Плазуела (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Плазуела (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику